Termenul Arteră labială se poate referi la:
 Arteră labială anterioară
 Arteră labială inferioară
 Arteră labială posterioară
 Arteră labială superioară

Artere